Agata Alma Cappiello – avvocata e politica italiana
Gaetano Cappiello – poliziotto italiano, vittima di Cosa Nostra
Leonetto Cappiello – pubblicitario, illustratore e caricaturista italiano.